Влади́мир Пешехо́нов: Пешехонов, Владимир Александрович (1949—2012) — русский поэт, прозаик.
 Пешехонов, Владимир Андреевич (1928—2004) — советский и российский экономист, декан ЛГУ им. А. А. Жданова (1967—1973).
 Пешехонов, Владимир Григорьевич (род. 1934) — советский и российский учёный, директор ЦНИИ «Электроприбор», академик РАН, Герой Труда.
 Пешехонов, Владимир Игоревич (род. 1993) — российский хоккеист.
 Пешехонов, Владимир Павлович (род. 1950) — советский легкоатлет, тренер.